Jan Lauwers ist der Name folgender Personen:

* Jan Lauwers (Radsportler) (* 1938), belgischer Radsportler
 Jan Lauwers (Regisseur) (* 1957), belgischer Theaterregisseur